Ботешти има више значења:

 Ботешти (Златна), насеље у округу Алба у Румунији
 Ботешти (Кампени), насеље у округу Алба у Румунији
 Ботешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ботешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Ботешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Ботешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Ботешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији